Chevilly kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chevilly-Larue, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France, 
 Chevilly, Loiret, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,

Schweiz 

 Chevilly, Vaud, ort och kommun,